Adolff ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Adolff (1904–nach 1970), deutscher Unternehmer und Präsident des 1. FC Kaiserslautern
 Kurt Adolff (1921–2012), deutscher Autorennfahrer
 Paul Adolff (1883–1962), deutscher Zeitungsverleger
 Peter Adolff (* 1933), deutscher Unternehmer und Jurist
Weiteres:
 J. F. Adolff, schwäbisches Textilunternehmen (1832–1991)
Siehe auch:
 Adolf (Begriffsklärung)